Аудіовізуа́льний пере́клад — перекладацька діяльність, яка характеризується взаємодією тексту (усного чи письмового) зі звуком та зображенням. Два найпопулярніші типи перекладу, які відносяться до аудіовізуального перекладу, є дублювання та субтитрування. Вибір між субтитруванням та дублюванням залежить від ринку збуту. В Іспанії, наприклад, майже всі фільми, серіали, документальні фільми дублюються іспанською. Більше того, в певних регіонах кінотеатри майже не показують зарубіжні фільм з субтитрами і єдиною наявною опцією є дубльована версія.

Аудіовізуальний переклад є відносно молодою сферою наукових досліджень порівняно з літературним або технічним перекладом, але попри це він вже став центром наукового інтересу багатьох учених. Зростання важливості вивчення та теоретичного обґрунтування проблеми аудіовізуального перекладу зумовлена такими характеристиками сучасного суспільства як світова глобалізація та розширення міжкультурного спілкування, з одного боку, розвиток інформаційних технологій, телебачення та антимистецтва, — з іншого. В Україні наявний практичний досвід аудіовізуального перекладу не має теоретичного підґрунтя, що, в свою чергу, негативно відбивається на якості та адекватності перекладу кіно- й телепродукції.

Примітки 

Перекладознавство